Ипполита — в древнегреческой мифологии царица амазонок, дочь Ареса и Отреры.
 (10295) Ипполита — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса , который был открыт 12 апреля 1988 года.